Primer tractat de Guérande, vegeu Tractat de Guérande (1365)
 Segon tractat de Guérande, vegeu Tractat de Guérande (1381)